Дхармачакра:
 Дхармачакра — буддистский символ.
 Дхармачакра — коллективная медитация в социально-духовном движении Ананда Марга.

Примечания